Raimondo II di Rouergue  – sovrano franco, conte di Rouergue
 Raimondo II di Tripoli  – conte di Tripoli